Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Kontiolahti były dziewiątymi w sezonie 2016/2017 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozegrano w dniach 10 – 12 marca. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym, pojedynczej sztafecie mieszanej oraz sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Bibliografia 
 

Kontiolahti
2017 w Finlandii
Biathlon w Finlandii
Kontiolahti